Pedregal – miasto w Panamie
 Pedregal – miasto w Wenezueli, w stanie Falcón

Zobacz też 
 El Pedregal – gmina w Hiszpanii